

Населені пункти та їхні частини

 Дубельно — село в гміні Папово-Біскупе Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дубельно — село в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дубельно — частина села Янія-Ґура в гміні Свекатово Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дубельно — частина села Нова Вісьневка в гміні Закшево Злотовського повіту Великопольського воєводства

Примітки